Palma de escoba puede referirse a:
El nombre común de la planta Cryosophila stauracantha.
El nombre común de la planta Cryosophila warscewiczii.
El nombre común de la planta '''''Leucothrinax.